QOC est un code signifiant « Pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz ? » selon le code Q.
Le radiotélégraphiste fait en code morse : --.- --- -.-., qui signifie QOC.

QOC peut signifier Question Option Criteria. C'est un outil de modélisation en arborescence de (processus argumentatif de la conception). Ce modèle a été proposé en 1996 par Allan MacLean.

Code Q